Hoher Kasten ist der Name folgender Berggipfel:

 Hoher Kasten (Appenzeller Alpen) , Berg im Alpsteinmassiv, Appenzeller Alpen, Appenzell Innerrhoden, Schweiz
 Hoher Kasten (Glocknergruppe) , Berg im Tauernhauptkamm, Glocknergruppe, Osttirol/Salzburg, Österreich

Siehe auch
 Hohenkasten